Анджело Паломбо (; 25 сентября 1981, Ферентино, Лацио) — итальянский футболист.

Клубная карьера 
Паломбо воспитанник «Фиорентины», в которой он дебютировал в сезоне 2001/02. Летом 2002 года клуб вылетел из серии A и обанкротился, Паломбо на правах свободного агента перешёл в «Сампдорию». В мае 2009 года продлил контракт до 2013 года.

31 января 2012 года Паломбо на правах аренды перешёл в «Интернационале». Сумма сделки составила 1 млн евро. По окончании сезона «Нерадзурри» могли выкупить футболиста за 4 млн.

Карьера в сборной 
Паломбо вызывался в молодёжную сборную Италии, в 2004 году он стал чемпионом мира (среди молодёжных сборных), а на Олимпиаде в Афинах завоевал бронзовую олимпийскую награду.

16 августа 2006 года дебютировал в национальной сборной, выйдя на замену в матче с Хорватией. Первым международным турниром, на который Анджело поехал в составе основной «скуадры адзурры», стал Кубок конфедераций 2009 в ЮАР.

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 2004.
 Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2004 в Афинах.
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Интернационале»